Una notte – film del 2007 diretto da Toni D'Angelo 
 Una notte (Une nuit) – film del 2012 diretto da Philippe Lefebvre
 Una notte – singolo di Nina Zilli del 2012